Казе́рта () — провинция в Италии, на севере региона Кампания.

Административным центром провинции является одноимённый город Казерта, где находится знаменитый Казертский дворец, бывший резиденцией неаполитанских королей.

Провинция учреждена в 1945 году; подразделяется на 104 коммуны. Самый крупный город провинции — Казерта, второй по величине — Аверса.

География 

Провинция Казерта находится на западе Италии, омывается Тирренским морем. Непосредственно на побережье находятся города Мондрагоне и Кастель-Вольтурно.

На севере Казерты находятся горы Мате́зе (), входящие в систему Центральных Апеннин, и одноимённое карстовое озеро (). Наивысшая точка — гора Милетто () высотой 2050 м, а озеро располагается на высоте 1007 м над уровнем моря — это самое высокогорное карстовое озеро Италии. Там же находятся искусственные озёра Галло и Летино, созданные при строительстве дамб на речках Лете и Сава.

Природный парк Матезе () основан в 2002 году.

По территории провинции Казерта протекает река Вольтурно, которая впадает в Гаэтанский залив Тирренского моря. В устье этой реки расположен город Кастель-Вольтурно.

В Казерте также находятся невысокие горы — Санта-Кроче в коммуне Роккамонфина (1005 м) и Маджоре (1036 м). Гора Санта-Кроче является верхушкой потухшего 50 тысяч лет назад вулкана Роккамонфина.

Через Казерту пролегает автострада , связывающая Милан, Рим и Неаполь; а также автодорога , ведущая в Салерно.

Примечания

Ссылки